Шестнадцатый () — немой фильм.

Сюжет 
История изобличения предателя, по вине которого погибли члены большевистской организации.

В ролях 
 А. Горелов — Полежаев
 В.Вишневская — Ася
 П. Волховский — студент
 Татевос Сарьян — офицер контрразведки
 Эдуард Ходжик — второй офицер
 Л. Коломенский — мобилизованый

Съёмочная группа 
 художники-постановщик — Михаил Арутчян
 ассистенты режиссёра — С. Аслибекян, А. Мадатов
 помощник режиссёра — П. Дейкарханов
 монтажер — Г.Брагинский
 главный администратор — Е. Есаян

Технические данные 
 чёрно-белый, немой
 премьера 14 мая 1929

Ссылки 

Фильмы СССР 1929 года